Aristêneto (vigário) - vigário romano do 
 Aristêneto (cônsul em 404) - cônsul bizantino do 
 Aristêneto (epistológrafo) - epistológrafo bizantino do  ou VI